Jesús Alfaro ist der Name folgender Personen:
* Jesús Alfaro (Fußballspieler, 1968) (* 1968), mexikanischer Fußballspieler
 Jesús Alfaro (Fußballspieler, 1991) (* 1991), spanischer Fußballspieler